

Codici 
 A59 – codice che designa l'osservatorio astronomico di Karlovy Vary
 A59 – codice ECO del Gambetto Benkő, apertura degli scacchi

Trasporti 
 Autostrada A59 – tangenziale di Como